Matrica (lat. matrix, genitiv matricis: matica) može značiti:
 matrica (matematika),  u matematici, je pravokutna tablica brojeva ili matematičkih objekata koja sažeto prikazuje podatke o matematičkim sustavima.
 matrica (strojarstvo), u strojarstvu, je naziv za alat ili dio alata za deformacijsko (promjena oblika) oblikovanje metala postupcima istiskivanja (isprešavanja) šipaka, cijevi i profila, dubokog vučenja limenih proizvoda te provlačenja žice, šipkastih profila i cijevi. Matricom se naziva i alat oštrih ravnih bridova kojim se izrađuju predmeti od lima prosijecanjem, štancanjem ili finim štancanjem, a upotrebljava se u paru s patricom (njem. Patrize, prema lat. pater: otac) ili žigom. 
 matrica (tiskarstvo), u tiskarstvu, mjedeni ili brončani kalup s utisnutim slovnim znakom, kakav se nekoć u slagarskim strojevima slagao u retke i potom služio za odlijevanje olovnoga sloga (tiskarski slog).

Izvori